И́мени Воро́вского — название населённых пунктов в России.
 имени Воровского — посёлок в Судогодском районе Владимирской области.
 имени Воровского — посёлок городского типа в Богородском городском округе Московской области.

См. также 
 Совхоза имени Воровского

 Городское поселение имени Воровского

 Воровского